Isola di San Pietro – isola della Sardegna
 Isola di San Pietro – Puglia
 Isola di San Pietro – Svizzera
 San Pietro di Castello – isola
 Isole di San Pietro – isole russe
 Isola Saint-Pierre – Saint-Pierre e Miquelon
 Isola di San Pietro – Bulgaria
 Isola di San Pietro – Croazia